De tiende wereldkampioenschappen badminton werden in 1997 in Glasgow, Schotland gehouden in het Scotstoun Center. Het toernooi, dat duurde van 24 mei tot en met 1 juni, werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1997
Sportevenement in Glasgow
Badminton in 1997
Badminton